Det sovjetiske mesterskab i ishockey 1950-51 var det femte sovjetiske mesterskab i ishockey for klubhold. Turneringen havde deltagelse af 12 hold, der først spillede en indledende runde i to grupper med seks hold, hvorefter de tre bedste hold i hver indledende gruppe gik videre til en finalerunde med seks hold.

Mesterskabet blev vundet af VVS MVO Moskva, som dermed vandt titlen for første gang. Sølvmedaljerne gik til Dynamo Moskva, som vandt medaljer for femte sæson i træk, mens Krylja Sovjetov Moskva måtte tage til takke med bronzemedaljerne. Det var femte år træk, at alle tre medaljesæt blev vundet af hold fra hovedstaden.

1. gruppe

Hold 

Turneringen havde deltagelse af 12 hold fra syv byer i den vestlige del af landet.

Fem af holdene kom fra hovedstaden Moskva. De øvrige deltagere var to hold fra Leningrad samt et hold fra hver af byerne Minsk, Riga, Tallinn, Tjeljabinsk og Sverdlovsk.

Indledende runde 

Den indledende runde havde deltagelse af 12 hold, der var opdelt i to grupper. Hver gruppe spillede en enkeltturnering alle-mod-alle. De tre bedste hold i hver gruppe gik videre til finalerunden, mens de øvrige tre hold i hver gruppe gik videre til placeringsrunden om placeringerne 7-12.

Gruppe A 

Kampene i gruppe A blev afviklet i Tjeljabinsk.

Gruppe B 

Kampene i gruppe B blev spillet i Sverdlovsk.

Placeringsrunde 

Placeringsrunden havde deltagelse af de tre dårligste hold fra hver af de indledende grupper, og de seks hold spillede en enkeltturnering alle-mod-alle om 7.- til 12.-pladsen.

Finalerunde 

Finalerunden havde deltagelse af de tre bedste hold fra hver af de indledende grupper, og de seks hold spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle om mesterskabet. Kampene i finalerunden blev spillet i Moskva.

Medaljevindere 

De tre medaljevindende hold bestod af nedenstående spillere. Antal scorede mål er angivet i parenteser.

Topscorere

All star-hold

Kilder / eksterne henvisninger 
Hockey Archives - Championnat d'URSS 1950/51 
Conway's Russian Hockey Blog - 1950-51: The Line 
VK - Чемпионат СССР 1950-51 
Чемпионат - Наша история. Часть 5. 1950-1951 
EuroHockey - Soviet League 1950-51

Noter 

1950-51
Ishockey i 1950
Ishockey i 1951